GHS steht als Abkürzung für:

 Cedi, die offizielle Währung Ghanas, nach dem ISO-Code 4217
 Gemeinschaftshauptschule, besonders in NRW Bezeichnung für eine überkonfessionelle Hauptschule 
 Generalhauptschlüssel, Schlüssel der obersten Hierarchieebene einer General-Hauptschließanlage, siehe Schließplan
 Gerhart-Hauptmann-Schule Grund- und Werkrealschule Heilbronn
 Gesamthochschule, eine ehemalige universitäre Hochschulform in Deutschland
 Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien der Vereinten Nationen
 Global Health Security-Index, internationales epidemiologisches Verzeichnis

Abkürzung